Fahmi bzw. Fahmy () ist der Familienname folgender Personen:

 Amin Sameh Samir Fahmy (* 1949), ägyptischer Politiker
 Amr Fahmy (1983–2020), ägyptischer Fußballfunktionär, Generalsekretär des Afrikanischen Fußballverbands
 Hany Ibrahim Fahmy, ägyptischer Internetaktivist, Gründer des Resources for Development Center.
 Ismail Fahmi (1922–1997), ägyptischer Diplomat und Politiker; 1973–1977 Außenminister Ägyptens
 Mohammed Fahmi, libanesischer Politiker
 Mohammed Fahmy (* 1974), ägyptisch-kanadischer Journalist
 Muhd Azeem Fahmi (* 2004), malaysischer Sprinter
 Nabil Fahmi (* 1951), ägyptischer Diplomat und Politiker; 2013–2014 Außenminister Ägyptens